Treize-Octobre ou XIII-Octobre ou 13-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

Au Burundi, 
 Le  : Assassinat du Prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance, par Jean (ou Georges ?) Kageorgis.

En France,
 Le  : Combats de Bagneux dans les Hauts-de-Seine, où fut tué le , pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : Libération de Laon dans l'Aisne, à la fin de la première Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 13 de Octubre » ou « Trece de Octubre »
 Chili, événement non connu
 (Calle) Trece de Octubre, à Santiago du Chili, Province de Santiago du Chili, Région métropolitaine de Santiago.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
13